Przystań Toruń – zaplecze treningowo-szkoleniowe dla sekcji wioślarskiej Akademickiego Klubu Sportowego UMK Toruń, uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz toruńskich miłośników żeglarstwa.

Przystań uznana została przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich za obiekt strategiczny dla rozwoju wioślarstwa w Polsce i ważny ośrodek szkolenia centralnego i wojewódzkiego w tej dyscyplinie.

Lokalizacja 
Budynek znajdują się w centrum miasta, przy ulicy Popiełuszki 1, nad Wisłą, w sąsiedztwie Hotelu Copernicus, Portu Zimowego oraz Przystani AZS.

Historia 
Budynek przystani wioślarsko-żeglarskiej według projektu Kazimierza Gregorkiewicza wybudowano w 1960 roku dla potrzeb AZS UMK. W okresie PRL władze Uniwersytetu planowały tu także budowę pływalni, do czego ostatecznie nie doszło. W 2014 roku obiekt przejęły na 25 lat władze Torunia. W latach 2015–2016 stary budynek przystani wyburzono, a w jego miejscu wybudowano nowe zaplecze treningowo-szkoleniowe, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 16 grudnia 2016 roku. Inwestycję tę sfinansowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorząd Torunia.

Charakterystyka 
W nowym kompleksie wielofunkcyjnym znajdują się:
 baseny wioślarskie
 pomieszczenie ergonometrów
 siłownia
 hangary na łodzie wioślarskie i żeglarskie 
 szkutnie do naprawy sprzętu
 pomieszczenia socjalno-sanitarne dla turystów, m.in. kuchnia i prysznice, umożliwiające wykorzystywanie przystani na potrzeby rekreacyjno-turystyczne
 pokoje hotelowe
 pomieszczenia obsługi

Siedziby związków sportowych 
Ponadto w budynku swoją siedzibę mają:
 WOPR
 Kujawsko-Pomorski Związek Hokeja na Lodzie
 Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski
 Toruński Okręgowy Związek Żeglarski
 Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
 Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski
 Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nagrody i wyróżnienia 
Projekt zaplecza treningowo-szkoleniowego otrzymał wyróżnienie w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” organizowanego przez Klubu Sportowa Polska oraz miesięcznik Builder w 2016 roku.

Przypisy 

AZS UMK Toruń
Budowle sportowe i rekreacyjne w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu
Toruń